Панайото́пулос () — греческая фамилия. Известные носители:
 Панайотопулос, Анфимос (в монашестве Алексий; род. 1943) — епископ Константинопольской православной церкви, митрополит Атлантский.
 Панайотопулос, Афанасиос — американский учёный греческого происхождения, специалист в области химической технологии и физической химии.
Панайотопулос, Гермес (1909—1990) — американский хореограф и танцор.
Панайотопулос, Зоис (род. 1971) — американский профессиональный футболист.
 Панайотопулос, Феоклитос (в монашестве Феоклит II; 1890—1962) — Архиепископ Афинский и всей Эллады, предстоятель Элладской православной церкви.